Шапшинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сельское поселение Шапшинское — в Харовском районе Вологодской области.
 Шапшинское сельское поселение — в Высокогорском районе Татарстана.